Хельмут Квитцрау (; 27 сентября 1899 — 1999) — бригадефюрер СА (1933), депутат рейхстага.

Вступил в НСДАП в 1928 году. Участвовал в покушении в Кёнигсберге 1 августа 1932 года и вынужден был бежать в Италию до марта 1933 года. Возглавлял бригаду СА в Мазурен в 1933-34 гг. и в Штеттине в 1934-35 гг. Во время «ночи длинных ножей» освобождён по личному указанию Э. Коха, к которому он всегда проявлял лояльность. Офицер вермахта с 1937 года. В 1941—1942 гг. — генеральный комиссар округа Киев Рейхскомиссариата Украина. При его участии было организовано уничтожение евреев в Бабьем Яру, а позднее — отправка киевлян в Германию на принудительные работы.

В феврале 1942 г. его сменил в должности Вальдемар Магуния.

Хельмут Квитцрау к суду привлечён не был.

Примечания

Фильмография 
Эрих Кох, Вальтер фон Райхенау и Хельмут Квитцрау принимают президента Словацкой республики
Йозефа Тисо в г. Киев. Октябрь 1941 г. .

Ссылки 
 Ostpreußens Gauleiter
 Алексей Комаровский «Форвард»

СА
Члены НСДАП
Преступники Холокоста
Персоналии:Холокост на Украине